Mosquée de Paris peut faire référence à :
 la Grande Mosquée de Paris ;
 l'une des autres mosquées parisiennes.